Cesare Cremonini (1550-1631) – filosofo e scienziato italiano
 Cesare Cremonini (1980) – cantante italiano
 Cesare Cremonini (1970) – attore italiano